Bácsi (település)
 Bácsi (The Man from Nowhere), dél-koreai film